A Qatar Stars League 1967–68 foi a 5ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Oruba venceu a liga neste ano. Conquistando seu segundo título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1967/68